Le  championnat d'Afrique féminin de volley-ball se déroule du 17 au  à Nairobi, Kenya. Il a mis aux prises les neuf meilleures équipes africaines.

Organisation

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Distinctions individuelles

Liens internes

Liens externes 

2011
Volley-ball feminin
Volley-ball féminin 2011
Afrique féminin 2011
2011 au Kenya
Volley-ball en août 2011